Shariff ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

 Shariff Aguak (vormals Maganoy), Verwaltungsgemeinde in der philippinischen Provinz Maguindanao
 Shariff Kabunsuan, Provinz auf den Philippinen

Siehe auch:
 Sharif